Borst ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Borst (* 1957), deutscher Neurobiologe
 Alfons Maria Borst (1893–1973), deutscher Bezirksschulrat, Heimatforscher, Archivpfleger und Autor
 Arno Borst (1925–2007), deutscher Historiker
 Bernhard Borst (1883–1963), deutscher Architekt
 Els Borst (1932–2014), niederländische Medizinerin und Politikerin
 Ferdinand Borst (* 1873; † nach 1937), deutscher Lehrer und Schulschriftsteller
 Hans Georg Borst (1927–2022), deutscher Chirurg
 Heinz Borst (1919–2006), deutscher Opernsänger (Bass)
 Hugo Borst (1881–1967), kaufmännischer Leiter bei Robert Bosch und Kunstmäzen
 Ilka Borst (* 1980), deutsche Basketballspielerin
 Ilka Lochner-Borst (* 1970), deutsche Politikerin, siehe Ilka Lochner
 Johann Kaspar Borst (1812–?), bayerischer Landtagsabgeordneter
 Johann Nepomuk Borst (1780–1819), deutscher Jurist 
 Josef Borst (1917–1985), deutscher Politiker (KPTsch/SED)
 Martina Borst (* 1957), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Max Borst (1869–1946), deutscher Pathologe
 Otto Borst (1924–2001), deutscher Historiker
 Peter J. Borst (1797–1848), US-amerikanischer Politiker
 Piet Borst (* 1934), niederländischer Molekularbiologe
 René de Borst (* 1958), niederländischer Ingenieurwissenschaftler
 Selma Borst (* 1983), niederländische Leichtathletin
 Ulrike Borst (* 1955), deutsche Psychologin
 Wolfgang Maier-Borst (* 1932), deutscher Chemiker

Boršt ist der Name folgender Orte:
 Boršt (Slowenien)
 Boršt pri Dvoru

Siehe auch:
 Borscht
 Porst